Джейхун Джамиль оглы Мирзоев (; 9 апреля 1946 — 5 марта 1993, Баку) — советский и азербайджанский киноактёр и режиссёр.

Биография 
Родился 9 апреля 1946 года в селе Гюлаблы Агдамского района Азербайджана в семье милиционера Джамиля Мирзоева (1898—1951). В качестве актера снялся в таких фильмах, как «Мачеха», «Сигнал с моря», «Украли жениха», «Непокоренный батальон» и др. В 1969 году окончил режиссёрский факультет Азербайджанского государственного института искусств, учился также и в Москве. Снял несколько фильмов. Одной из последних его работ, в которой он выступил режиссёром и актёром, стал фильм Крик. Всего принял участие в работе над 86 фильмами. В советском кинематографе проработал 35 лет из прожитых 46 лет. Работал также ассистентом и помощником режиссёра. Являлся художественным руководителем киножурнала Мозалан, а также режиссёром-постановщиком сюжетов к киножурналу, в качестве режиссёра-постановщика снял по предварительным данным 63 сюжета.

Скоропостижно скончался 5 марта 1993 года в Баку от сердечного приступа. Похоронен на Ясамальском кладбище.

Фильмография

Актёр 
 1957 — Двое из одного квартала
 1958 — Мачеха — Исмаил
 1960 — Маттео Фальконе — Фортунато
 1962 — Чёрная чайка — Маноло
 1964 — Сила притяжения
 1965 — Непокорённый батальон — Теймур
 1968 — Во имя закона — Абсалам
 1969 — Кура неукротимая — Осман
 1981 — Дорожное происшествие — Ибадулла
 1985 — Снайперы — Салаев
 1989 — Анекдот
 1993 — Крик — Исмаил

Режиссёр 
 1985 — Украли жениха
 1986 — Сигнал с моря
 1993 — Крик

Примечания 

Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Ясамальском кладбище